Allochalcis är ett släkte av steklar. Allochalcis ingår i familjen bredlårsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bredlårsteklar
Allochalcis